Dignity – singolo di Bob Dylan del 1994
Dignity – singolo dei Deacon Blue del 1987
Dignity – album di Hilary Duff del 2007
Dignity – gruppo musicale heavy metal austriaco